Yungay ist ein Toponym, das sich von der andinen Höhenstufe Yunga ableitet. Letzterer Name entstammt dem Quechua und bedeutet warmes Tal. Das Toponym Yungay bezeichnet eine peruanische Stadt im Department Ancash, Schauplatz der Schlacht von Yungay vom 20. Januar 1839, sowie die nach dieser benannten chilenischen Städte.

 Yungay (Peru) – eine Stadt in Peru (Ancash)
 Yungay (Chile) I – eine Stadt in Chile (Bio-Bío)
 Yungay (Chile) II – eine Stadt in Chile (Libertador General Bernardo O’Higgins)